Иван Бабич (; род. 24 апреля 1984, Загреб) — хорватский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник клуба «Загреб». В его составе он дебютировал в элитной Первой хорватской лиге. В июле 2007 года Бабич переехал в Россию, где заключил контракт с клубом Первого дивизиона «Звезда» (Иркутск). Однако менее, чем через два месяца Бабич был отзаявлен из клуба. Всего за команду он провёл всего две игры. В них хавбек находился на поле 87 минут.

В дальнейшем футболист выступал за ряд хорватских коллективов. На несколько лет футболист уезжал играть в Малайзию. Завершил свою карьеру Бабич в немецком любительском клубе АСКО.

Достижения 
  Бронзовый призёр Чемпионата Хорватии (1): 2004/05.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Загреб»
Игроки ФК «Интер» Запрешич
Игроки ФК «Истра 1961»
Игроки ФК «Звезда» Иркутск
Игроки ФК «Меджимурье»
Игроки ФК «Цибалия»
Игроки ФК «Кроация» Сесвете
Игроки ФК «Кастриоти»
Игроки ФК «Этникос» Ахна
Игроки ФК «Саравак»
Игроки ФК «Негери-Сембилан»